Der Panda ist eine Anlagemünze aus Edelmetall, die seit 1982 von der Volksrepublik China herausgegeben wird. Der Feingehalt beträgt mit wenigen Ausnahmen 999/1000, entsprechend 99,9 %.

Auf der Vorderseite ist immer der Himmelstempel in Peking abgebildet. Aufgedruckt ist  (Pinyin: zhōng huá rén mín gòng he guó; Volksrepublik China). Am Boden steht immer das Ausgabejahr.
Die Rückseite zeigt Porträtierungen von Pandas, die jedes Jahr anders sind, mit Ausnahme der Jahre 2001 und 2002, welche das gleiche Bild tragen. Manchmal sind die Rückseiten je nach Größe verschieden oder auch bei der Stempelglanzversion anders als bei Polierter Platte.
Die offizielle Prägeanstalt ist die China Mint. Die aktuelle, offizielle Ausgabestelle ist die China Gold Coin Incorporation.
Die Goldmünze ist in Deutschland bei Banken und Sparkassen erhältlich. Die Silber- und Platinversionen müssen jedoch über spezialisierte Münz- und Edelmetallhändler erworben werden. Der Jahrgang 2015 wurde auf Grund des Measurement Law ohne Gewichtsangabe geprägt. Dieses Gesetz besagt, dass in der Volksrepublik China nur noch das metrische System verwendet werden darf. Seit 2016 wird der China Panda sowohl in Silber als auch in Gold mit einer Gewichtsangabe in Gramm herausgegeben. In Silber wird die Stückelung von 30 Gramm mit dem Nominalwert von 10 Yuan versehen, in Gold wird die Stückelung von 8 Gramm mit 100 Yuan, von 15 Gramm mit 200 und von 30 Gramm mit 500 Yuan versehen.

Gold-Panda 
1982 wurden nur Pandas in Gold ohne Nennwertangabe geprägt, in der Ausführung Stempelglanz (Brillant Uncirculated, BU), in der Stückelung von 1/10 Unze bis 1 Unze.
Ab 1983 bekamen die Goldpandas eine Nennwertangabe auf der Rückseite mit dem Pandamotiv. Die Stückelung wurde erweitert von 1/20 Unze bis 1 Unze.
Im Jahre 1984 wurden die Goldpandas mit einer 12-Unzen-Ausführung in Polierte Platte (Proof) ergänzt. Sie wurde bis 1988 geprägt, 1989 ausgesetzt und ab 1990–1995 wieder aufgelegt.
Ab 1986–1994 gab es die Goldpandas der Stückelungen bis 1 Unze nun auch in der Ausführung Polierte Platte. Die 1-Unze-Ausführung in Polierte Platte wurde 1993–1994 ausgesetzt und von 1995–1996 wieder aufgelegt. 
Ab 1987 wurde die seit 1984 geprägte 12-Unzen-Gold-Ausführung in Polierte Platte mit einer 5-Unzen-Ausführung ergänzt. Sie wurde bis 1988 geprägt, dann ausgesetzt, 1992 wieder aufgelegt, 1995–2004 ausgesetzt, 2005 wieder aufgelegt.
1997, 1999–2002 und 2005 wurde der Goldpanda in einer 1-kg-Version geprägt (99,99 %, Ausführung Polierte Platte).
Seit 2006 wird die Münze offiziell von der China Gold Coin Incorporation ausgeben.

Silber-Panda 

1983 wurde die erste 27 Gramm schwere Panda-Silbermünze ausgegeben, in der Ausführung Polierte Platte, aber mit dem Feingehalt 900/1000, entsprechend 90,0 %. Sie wurde bis 1985 geprägt.
Als Ersatz für die 1985 eingestellte erste Panda-Silbermünze wurden 1987 Silberpandas in der Stückelung 1 Unze und 5 Unzen geprägt, aber mit einem höheren Feingehalt 99,9 % und nur in der Version Polierte Platte.
1988 wurde der 1-Unze-Silberpanda ausgesetzt. Stattdessen gab es eine 12-Unzen-Ausführung. Damit entsprachen die Silberpandas nun vom Gewicht den großen Goldpandas. Die großen Silber-Versionen  wurden bis 1997 (12 Unzen) bzw. 1996 (5 Unzen) geprägt. Die 5-Unzen-Version gab es wieder 2005.
Ab 1989 wurden die 1-Unze-Ausführung der Silberpandas erneut geprägt (jedoch mit anderen Pandamotiven), neben der bis dahin ausschließlich ausgegebenen Version in Polierter Platte (2000–2002  sowie 2005 ausgesetzt) nun erstmals auch in der Ausführung Stempelglanz. 
Ab 1993–1998 gab es vom Panda in Silber nun auch erstmals eine Stempelglanz-Version in 1/2 Unze.
1997–1998 gab es den 1/2 Unze Silberpanda nun auch in der Ausführung Polierte Platte.
1998–2005 wurde der Silberpanda in einer 1-kg-Version geprägt (99,9 %, Ausführung Polierte Platte).
Seit 2006 wird die Münze offiziell von der China Gold Coin Incorporation ausgeben.
Seit 2016 wird die Münze in Gramm statt in Unzen gewichtet.

Die Auflage der Silber-Pandas (1 Unze Stempelglanzversion) wurde im Jahr 2010 zum ersten Mal seit 7 Jahren wieder deutlich angehoben (von 600.000 auf 1.500.000 Stück). Bis 2012 wurde die Auflage auf 8 Mio. Stück mehr als verzehnfacht. Die Jahrgänge bis kurz nach der Jahrtausendwende hatten relativ kleine Auflagen und werden heute mit einem deutlichen Aufpreis gegenüber dem reinen Materialwert gehandelt, teilweise bis 200 Euro pro Stück. Deshalb kursieren von diesen Münzen zahlreiche Fälschungen, zum Teil aus Silber und zum Teil aus versilberten Kupfer- oder Eisenlegierungen.

Platin-Panda 
Ab 1987 gab es die erste Platin-Panda-Münze (1 Unze, Feingehalt 99,95 %, Polierte Platte).
1990 wurden neben der 1-Unze-Platin nun auch kleinere Stückelungen geprägt, aber nur in Polierte Platte.
Von 1991–1992 wurden keine Platin-Pandas geprägt.
Ab 1993–1997 wurde der Platin-Panda wieder aufgelegt, nun aber in der kleineren Stückelung 1/10 und 1/20 Unze (99,95 %, Ausführung Polierte Platte), 1997 nur noch in Stempelglanz.
Nach einer weiteren Prägepause gab es den Platin-Panda nochmals von 2002 bis 2005 in Polierter Platte.

Palladium-Panda 

Ab 1989 gab es eine Palladium-Panda-Münze.

Bi-Metall Panda 
1992 wurde die Panda-Münze auch erstmals in einer Bi-Metall-Ausführung ausgegeben, in der Zusammensetzung 1/10 Unze Gold + 1/28 Unze Silber (99,9 %, Polierte Platte).
1993 gab es den Bi-Metall-Panda nun in der Zusammensetzung 1/4 Unze Gold + 1/8 Unze Silber.
1994–1997 wurden die Bi-Metall-Pandas der Jahre 1992 und 1993 gemeinsam ausgegeben (aber vermutlich mit dem neuen Panda-Motiv des Jahres 1994).
Ab 1995–1997 kamen zwei weitere Bi-Metall-Pandas hinzu (Zusammensetzung 5 Unzen Gold + 2 Unzen Silber sowie 1/2 Unze Gold + 1/5 Unze Silber).

Sonstige Panda-Münzen 
Von 1983–1984 wurde auch eine Ausführung in Kupfer geprägt (12,7 Gramm, Nennwert 1 Yuan, Feinheit 70,00 %, Polierte Platte). Außerdem wurden zeitweise Bi-Metallprägungen aus Gold und Silber hergestellt.

Pandamünzen ohne Nominalprägung 

Seit 1983 wird neben den normalen Ausgabemünzen auch immer eine Kleinstauflage von Gold- und Silbermünzen ohne Nominalangabe geprägt. Diese gelangen nicht in die offizielle Ausgabe, sondern werden von der chinesischen Regierung als Gast- oder Staatsgeschenk für  bedeutende Personen aus Politik und Wirtschaft überreicht. In Europa und Amerika erscheinen diese Münzen nur sehr selten auf dem freien Markt. Fälschlich hat sich auch in vielen Ländern das Gerücht verbreitet, dass es sich bei diesen Münzen wegen der fehlenden Nominalangabe um Plagiate handelt. Tatsächlich liegt der Sammlerwert unter Kennern aber deutlich über denen der Ausgabemünzen.

Gedenkmünzen 

Es werden manchmal zu speziellen Anlässen Panda-Gedenkmünzen in Gold, Silber oder Messing geprägt. Bei diesen ist jedoch auf der Vorderseite nicht der Himmelstempel, sondern das Chinesische Staatswappen abgebildet. Diese Gedenkmünzen zählen daher nicht zum Typ  Panda-Anlagemünze.

Zum 25-jährigen Jubiläum der Pandamünzen wurden 2007 zwei Gedenkmünzsätze ausgegeben, ein Goldmünzensatz und ein Silbermünzensatz. Der Goldmünzensatz beinhaltet 25 Münzen je 1/25oz Au.999 15 Yuan, zusammen genau 1 Unze Gold. Der Silbermünzensatz beinhaltet 25 Münzen je 1/4oz Ag.999 3 Yuan, zusammen 6,25 Unzen Silber.

Besonderheiten im Jahr 2008 zu den Olympischen Spielen 

Im Jahr 2008 sind anlässlich der Olympischen Spiele in China neben den bekannten Pandamünzen auch weitere Gold- und Silberprägungen in Form von Münzen und Barren mit unterschiedlichen Motiven rund um die Olympischen Spiele erschienen. Auf vielen der Prägungen befinden sich Abbildungen der olympischen Fackel oder der fünf unterschiedlichen comicähnlichen Maskottchen. Größtenteils sind die Prägungen sogenannte Buntprägungen, also farbige Münzen und Barren. Die Prägungen erscheinen genau wie die Pandamünzen über die China Gold Coin Incorporation und können bei verschiedenen Münzkontoren oder direkt bei der chinesischen Volksbank erworben werden.

Weblinks 
 Gold Bars Worldwide: Gold Panda PDF, 505 kB (englisch)
 Bullion Web: China Panda Goldmünze

Goldmünze
Silbermünze
Platinmünze
Palladiummünze
Kultur (Volksrepublik China)